Coolen ist der Familienname folgender Personen:

 Antoon Coolen (1897–1961), niederländischer Schriftsteller und Journalist
 Ben Coolen (* 2000), belgischer Eishockeyspieler
 Jef Coolen (1944–2016), belgischer Jazztrompeter
 Johan Coolen (um 1668–1729), Priester im Deutschen Orden
 Rini Coolen (* 1967), niederländischer Fußballspieler und -trainer